een tuin met een beplanting van voornamelijk heide
Heidetuin (Driebergen-Rijsenburg)